Зе́бра:
 Зебры () — подрод млекопитающих рода лошади.
 Зебра — дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход.
 «Зебра» — телепрограмма для подростков на Ленинградском телевидении.
 «Зебра» — второй студийный музыкальный альбом омской группы «25/17».
 Zebra Technologies — компания-производитель термопринтеров и термоэтикеток на основе штрих-кодов и RFID.
 Le Zèbre («Зебра») — марка французских автомобилей (1909—1931).